Angelo Caimo – calciatore italiano
 Giacomo Caimo – giurista italiano, nipote di Pompeo
 Giuseppe Caimo – organista e compositore italiano
 Pompeo Caimo – medico italiano